Picão pode ser:

Picão  - sobrenome da língua portuguesa
Picão  - localidade da freguesia de Gradil, Concelho de Mafra, Portugal
Picão - freguesia no concelho de Castro Daire, Portugal
rio Picão - rio no estado de Minas Gerais, Brasil
Picão - uma erva da família das compostas, nativa do Brasil.

Desambiguação